Лас Бебеламас има више значења:

 Лас Бебеламас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Бебеламас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Бебеламас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Бебеламас (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Бебеламас (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Бебеламас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику